Abay steht für:
 Abay (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Abay (auch Abbai oder Abbay), alternativ für Blauer Nil, Fluss in Äthiopien
 Abay (Huesca), Ort in der Provinz Huesca, Autonome Gemeinschaft Aragonien, Spanien
 Holland Car Abay, äthiopisches PKW-Modell

Siehe auch:
 Abai
 Abaj